A 2006. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 17-én rendezték Pragelatóban. Az aranyérmet az észt Andrus Veerpalu nyerte meg. A Magyarországot képviselő Tagscherer Zoltán a 76. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F15